Estreleira pode referir-se a:
 Estreleira -

Botânica 
 Argyranthemum dissectum
 Argyranthemum haematomma
 Argyranthemum pinnatifidum
 Argyranthemum pinnatifidum montanum
 Argyranthemum pinnatifidum succulentum

Estreleira